Una liguilla es un sistema de competición, usado normalmente en los deportes, en que todos los participantes del torneo se enfrentan entre ellos en un número constante de oportunidades.

Específicamente, el término «liguilla» se ha usado como nombre de las siguientes competiciones:
 La Liguilla Pre-Sudamericana (Chile); un ex-minitorneo entre clubes de fútbol de Chile para definir la clasificación de los representantes del país en la Copa Sudamericana.
 La Liguilla Pre-Libertadores (Chile); un minitorneo entre clubes de fútbol de Chile para definir la clasificación de los representantes del país en la Copa Libertadores de América.
 La Liguilla Pre-Libertadores de América de Uruguay; un ex-minitorneo entre clubes de fútbol de Uruguay para definir la clasificación de los representantes del país a la Copa Libertadores de América.
 Sistemas usados en la Liga MX, Primera División de Bélgica, Primera A, Primera División de Paraguay, Liga 1, Primera División de Costa Rica, Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, MLS